Schwarze  steht für:

 Schwarze (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Schwarze, Menschen mit sehr dunkler Hautfarbe
 Schwarze, Angehörige der Schwarzen Szene
 Schwarze, knielanges Kleid, siehe Kleines Schwarzes
 Schwarze, Variante des in Bayern verbreiteten Biermischgetränks Goaß
 Schwarze, Berg in Südtirol, siehe Tablander Warter

Siehe auch:

 Schwartze (Begriffsklärung)
 Schwarzer (Begriffsklärung)
 Schwarzes Teich (in Radebeul)
 Schwarz (Begriffsklärung)